Открытый чемпионат Ноттингема по теннису 2016 (также известен под спонсорским названием Aegon Open Nottingham 2016) — розыгрыш профессионального теннисного турнира: 21-й среди мужчин и 9-й среди женщин, проводящегося в британском городе Ноттингем и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250 и тура WTA в рамках международной серии.

В 2016 году турнир прошёл с 6 по 12 июня у женщин и с 18 по 25 июня у мужчин. Соревнование входило в европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Кевин Андерсон (№ 20 в мире на тот момент), однако он в четвертьфинале проиграл № 6 посева Стиву Джонсону. Из нижней части сетки до финала смог доиграть второй номера посева Пабло Куэвас (№ 26 в мире), но и он проиграл американцу Джонсону, который смог увезти главный приз. Прошлогодний чемпион Денис Истомин защищал свой титул, не имея посева и в первом раунде проиграл Дамиру Джумхуру. В основной сетке выступили три представителя России и лучшим из них стал Михаил Южный, доигравший до третьего раунда.

Парный мужской турнир выиграл дуэт Доминик Инглот и Даниэль Нестор, имевший второй номер посева. В финале они обыграли первых номеров посева Ивана Додига и Марсело Мело. Прошлогодние чемпионы Крис Гуччоне и Андре Са не защищали свой титул.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Каролина Плишкова (№ 19 в мире на тот момент). Чешская теннисистка подтвердила статус и выиграла титул, обыграв в финале американку Алисон Риск. Прошлогодняя чемпионка Ана Конюх не смогла защитить свой титул, так как была вынуждена сняться с турнира из-за болей в спине.

Женский парный приз достался паре Андреа Главачкова и Пэн Шуай, которые в финале переиграли № 4 посева Габриэлу Дабровски и Ян Чжаосюань. Чемпионки прошлого года Ракель Копс-Джонс и Абигейл Спирс не защищали свой титул.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Стив Джонсон обыграл  Пабло Куэваса со счётом 7-6(5), 7-5.
 Джонсон выигрывает дебютный одиночный титул в основном туре ассоциации.
 Куэвас сыграл 3-й одиночный финал в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=Четвертьфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=PR
| RD1-team03= Ж. Беннето
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= И. Додиг
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= В. Эстрелья
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=64
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Р. Рам
| RD1-score06-1=67
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=2

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Д. Истомин
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=64
| RD1-score11-3=4
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Д. Джумхур
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Т. Беллуччи
| RD1-score13-1=64
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=2
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Дж. Миллман
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=6

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= К. Андерсон
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=65
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=
| RD2-team02= И. Додиг
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=3

| RD2-seed03=
| RD2-team03= В. Эстрелья
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=3
| RD2-seed04=14
| RD2-team04= Ф. Вердаско
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=11
| RD2-team05= В. Поспишил
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Д. Джумхур
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Дж. Миллман
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= С. Джонсон 
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= К. Андерсон
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=14
| RD3-team02= Ф. Вердаско
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=66
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=11
| RD3-team03= В. Поспишил
| RD3-score03-1=64
| RD3-score03-2=61
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= С. Джонсон 
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= К. Андерсон
| RD4-score01-1=66
| RD4-score01-2=7
| RD4-score01-3=4
| RD4-seed02=6
| RD4-team02= С. Джонсон 
| RD4-score02-1=7
| RD4-score02-2=5
| RD4-score02-3=6
}}

 Секция 2 

 Секция 4 

 Женщины. Одиночный турнир 
  Каролина Плишкова обыграла  Алисон Риск со счётом 7-6(8), 7-5.
 Плишкова выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 5-й за карьеру в туре ассоциации.
 Риск сыграла 2-й одиночный финал в сезоне и 3-й за карьеру в туре ассоциации.

 Первые раунды 

 Секция 1 

 Женщины. Парный турнир 
  Андреа Главачкова /  Пэн Шуай''' обыграли  Габриэлу Дабровски /  Ян Чжаосюань со счётом 7-5, 3-6, [10-7].
 Главачкова выиграла 2-й парный титул в сезоне и 17-й за карьеру в туре ассоциации.
 Пэн выиграла 1-й парный титул в сезоне и 18-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Ноттингема

 Мировой тур ATP 2016 года
 WTA Тур 2016 года

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

 Профиль турнира на сайте ATP
 Профиль турнира на сайте WTA

Великобритания
Теннис
Июнь 2016 года
2016